Korsholm (gemeente), gemeente in Finland
 Korsholm (Hörby), plaats in Zweden
 Korsholm (Järnefelt), compositie van Järnefelt